Løgstrup steht für:

 Løgstrup (Viborg Kommune), eine Ortschaft in der dänischen Viborg Kommune

Løgstrup ist der Familienname folgender Personen:

 Knud Ejler Løgstrup (1905–1981), dänischer Philosoph, Theologe und Hochschullehrer